Battle Royale - angol kifejezés olyan küzdelemre, amely egyidejűleg több ellenféllel folyik
Battle royale egy videójáték-műfaj
 Battle Royale egy könyv, amelynek alapján film is készült
 Battle Royale egy film
 Battle Royale egy manga